Fasci – termine usato per indicare i fasci littori
 Fasci – nuclei del movimento politico dei Fasci italiani di combattimento
 FASCI – Federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane
 Fasci – partito politico degli anni '20 dello scorso secolo
 Fasci siciliani – Movimento politico libertario simile ai fasci operai del primo '900